Арбера́тс-Сіє́г, Арбератс-Сієґ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 670 км на південний захід від Парижа, 170 км на південь від Бордо, 55 км на захід від По.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 100 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 267,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Арбератс-Сієг на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Атлантичні Піренеї

Примітки 

Муніципалітети департаменту Атлантичні Піренеї